Јелена Рибакина је савладала Унс Џабир у финалу са 3 : 6, 6 : 2, 6 : 2 и на тај начин је освојила титулу у појединачној женској конкуренцији на Вимблдонском турниру 2022. године, претпоследњем гренд слему у сезони. Прва јој је гренд слем титула у каријери. Рибакина је постала први играч из Казахстана који је успео да освоји гренд слем титулу и трећи играч из неке азијске државе (не рачунајући Русију) који је постао шампион неког гренд слема откако је то пошло за руком Ли На и Наоми Осаки. Уједно је постала први казахстански играч који је успео да прође даље од четвртфинала на неком гренд слем турниру. Рибакина је успела да освоји титулу пошто је претходно у финалу изгубила први сет што никоме није успело још од Амели Моресмо која је тај подвиг остварила на Вимблдону из 2006. године.

Ешли Барти је бранила титулу шампионке. Међутим, није била у прилици да је одбрани будући да се повукла од професионалног играња тениса у марту 2022. године.

Џабир је постала прва Арапкиња која се домогла финала неког гренд слема у синглу, прва афричка тенисерка која је то остварила у Опен ери и уопштено прва афричка тенисерка која то остварила а да није из Јужноафричке Републике. 

Обе учеснице финала долазиле су из држава које нису у Европи (последњи пут се то десило 2009. године).

Победнички низ од 37 мечева Иге Свјонтек, тада прве играчице света према ВТА ранг-листи, која је тај низ отпочела на Отвореном првенству Катара у фебруару 2022. године, окончала је Ализе Корне која ју је савладала у трећем колу. Пољакиња је тако доживела тек четврти пораз у сезони. Свјонтекин низ од 37 мечева без пораза најдужи је у 21. веку и на дванаестом је месту по трајању у историји у Опен ери.

По други пут у својој каријери Корне је поразила актуелног светског броја један на ВТА ранг-листи у трећем колу Вимблдона. Тај подвиг је прво успела да оствари против Серене Вилијамс 2014. године. Будући да је по шездесет други пут узастопна учесница главног жреба на гренд слем турнирима, Корне се изједначила с Ај Сугијамом, која држи светски рекорд по том параметру. 

Серена Вилијамс је добила специјалну позивницу како би заиграла на турниру и тако се вратила на терен после једногодишњег одсуства због повреде тетиве коју је задобила претходне године. Покушала је да освоји двадесет четврту гренд слем титулу у синглу чиме би изједначила рекорд који држи Маргарет Корт, али је изгубила у првом колу од Армони Тан.

Ово је прво издање Вимблдона у ком се играо одлучујући тај-брејк до десет поена када резултат буде по шест гемова у трећем сету као и треће издање Вимблдона које садржи правило тај-брејка за последњи сет. Први женски меч у синглу главног жреба на турниру који је укључивао тај-брејк од десет поена био је меч првог кола између Каролин Гарсије и Јурико Мијазаки.

Носиоци 
Носиоци су одређени на основу ВТА ранг-листе.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Остале учеснице

Повлачења

Играчице којима је забрањен наступ

Тенисеркама из Русије и Белорусије организатори Вимблдона су забранили учешће на турниру. Свеенглески клуб за тенис на трави и крокет издао је саопштење поводом ове контроверзне одлуке: „У околностима овакве неоправдане војне агресије без преседана, било би неприхватљиво да руски режим извлачи било какву корист од умешаности руских или белоруских играча на Вимблдонском турниру.” Избачене руске и белоруске тенисерке су биле замењене.

Друга повлачења 

Рангирање важи закључно са 16. мајом 2022. године.Извори:

Специјалне позивнице 
Специјалне позивнице за учешће на турниру добило је седам тенисерки:

Извори:

Заштићено рангирање 
Заштићено рангирање се додељује тенисеркама које су имале повреду дужи период и нису се такмичиле најмање шест месеци, а заштићено рангирање им омогућава да наставе да играју где су стале, уместо да крену испочетка, без бодова на ВТА листи.

Право на учешће на основу заштићеног рангирања оствариле су две тенисерке:

Квалификације 
Следеће тенисерке су се пласирале на турнир кроз квалификациону фазу:

Срећне губитнице
Укупно су три тенисерке оствариле право на учешће као срећне губитнице:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Учесници
 Жреб

Вимблдон 2022.
Вимблдон — жене појединачно